

Албуми

Студийни албуми

ЕП-та/ Миниалбуми

Лайв албуми

Сингли

Източници 

Дискографии на американски изпълнители